Sătuc se poate referi la:

 Localități din România
Sătuc - localitate din județul Brăila
Sătuc - localitate din județul Buzău
Sătucu - localitate din județul Călărași
Sătucu - localitate din județul Prahova

 Localități din Republica Moldova
Sătuc - localitate din raionul Cahul

Vezi și 
 Satu (dezambiguizare)
 Satu Mare (dezambiguizare)
 Satu Mic (dezambiguizare)
 Satu Nou (dezambiguizare)